Rågskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rågskäret, Malax, Österbotten, 
 Rågskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rågskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar